Бургундия:

 Бургундия — историческая область и современный регион на востоке Франции.
 Бургундия (винодельческий регион) — винодельческий регион Франции.
 (374) Бургундия — астероид, открытый в 1893 году.

 Исторические и государственные образования
 Королевство бургундов (нач. V века — 532 год) — «варварское» королевство, созданное германским племенем бургундов в долинах Соны и Роны и верховьях Рейна.
 Франкское королевство Бургундия (534—751) — франкское королевство, возникшее в результате распада Франкского государства при Меровингах.
 Верхняя Бургундия (888—933) — одно из государств, образованных после распада империи Карла Великого. Включало территорию западной части современной Швейцарии, Франш-Конте и Шабле.
 Нижняя Бургундия (879—933) — одно из государств, образованных после распада империи Карла Великого. Включало юго-восточную часть современной Франции и некоторые территории на правом берегу Роны (Лионне и Виваре).
 Бургундское королевство (933—1032) — государственное образование, возникшее после объединения Верхней и Нижней Бургундии. Вошло в состав Священной Римской империи.
 Бургундия (герцогство) (880—1482) — герцогство, сложившееся на землях бывшего королевства Бургундия, отошедших по Верденскому договору 843 года к Франции.
 Бургундская монархия — название, используемое для наименования владений герцогов Бургундии в XV веке, включающих помимо собственно Бургундии Артуа, Фландрию, Геннегау, Брабант, Лимбург, Люксембург, Голландию, Зеландию, Гелдерланд, Франш-Конте и некоторые другие территории.
 Бургундия (графство) (870—1678) — графство, затем пфальцграфство, образовавшееся в составе королевства Верхняя Бургундия. С 1366 года за ним закрепилось название Франш-Конте.

См. также 
 Ла Бургонь — пассажирский лайнер, потерпевший катастрофу и затонувший в 1898 году.